A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2013/2014 foi a 81ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. A Associação Académica de Coimbra desistiu ao fim de 6 jornadas. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 25º Título. (3º consecutivo - Tricampeão).

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Note: Associação Académica de Coimbra desistiu ao fim de 6 jornadas.

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4527&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4527&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014